Кременка — гидроним:

 Кременка (приток Нары) — река в Московской области.
 Кременка (приток Оредежа) — река в Ленинградской области.
 Кременка (приток Вятки)